

Sigle 
 União Metalo-Mecânica – casa automobilistica portoghese
 Ultralight Metallic Microlattice – microreticolo metallico ultraleggero

Codici 
 UMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Summit, Alaska (Stati Uniti)
 umm – codice ISO 639-3 della lingua umon

Altro
Umm – (in arabo "madre (di)" e per estensione "quella (di)"), componente di nomi e toponimi arabi (umm el bagara, Umm Kulthum, Umm al-Rasas...)
 UMM (Underground Music Movement) – casa discografica italiana di musica house